Сундман, Пер Улоф — шведский писатель, политик (Партия Центра) и член Шведской Академии.
 Сундман — крупный ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.